Jméno Jaroslav Vodrážka se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jaroslav Vodrážka (grafik) (1894–1984) – český grafik a pedagog
 Jaroslav Vodrážka (varhaník) (1930–2019) – český varhaník